Beautiful puede referirse a:

«Beautiful», sencillo de Christina Aguilera.
«Beautiful», sencillo de Eminem.
«Beautiful», sencillo de Moby.
«Beautiful», sencillo de Gustavo Cerati.
«Beautiful», sencillo de Snoop Dogg.
«Beautiful», sencillo de Akon con Dulce María. 
«Beautiful», sencillo de Drew Seeley.
«Beautiful», sencillo de Baekhyun.
«Beautiful» sencillo del cantante Bazzi
«Beautiful», canción de Tan Biónica.
«Biutiful», película dirigida por Alejandro González Iñarritu y protagonizada por Javier Bardem.

Enlaces externos